Lake Corangamite
 Hrabstwo Corangamite
 Okręg wyborczy Corangamite